Цунди — название населённых пунктов в России:

Цунди — село в Гумбетовском районе Дагестана.
Цунди — село в Цумадинском районе Дагестана.

См. также 

 Цундимахи